Slovo zajíc může mít více významů:

 Zajíc – (lat. Lepus) rod savců z řádu zajíců (zajícovců), čeledi zajícovitých
 Zajíc (zvěrokruh) – jedno ze 12 znamení čínského zvěrokruhu
 Souhvězdí Zajíce – souhvězdí na jižní obloze
 zajíc – východočeské nářeční pojmenování pro králíka

český šlechtický rod Zajícové z Hazmburka
 Jan IV. Zajíc z Hazmburka (1486–1553) – humanista a cestovatel
 Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka (1570–1616) – soudce a humanistický vzdělanec
 Řehoř Zajíc z Valdeka (asi 1235–1301) – biskup pražský
 Vilém Zajíc z Házmburku (kolem 1350–1406) – probošt litoměřické kapituly
 Vilém Zajíc z Valdeka (před 1289–1319) – český šlechtic
 Vilém Zajíc z Valdeka na Židlochovicích (†1420) – český šlechtic
 Zbyněk Zajíc z Hazmburka (1368) – český dvorský šlechtic (†1368)
 Zbyněk Zajíc z Hazmburka (kolem 1376–1411) – pražský arcibiskup

další osobnosti
 Anton Zajíc Donato (1840–po 1910) – česko-americký jednonohý tanečník
Blanka Zajícová (* 1971) – poslankyně PSP za SPR-RSČ, manželka Petra Zajíce
 Daniel Mayer-Zajíc (1885–1914) – český malíř
 Jan Zajíc (1950–1969) – český student který se upálil v roce 1969
 Jiří Zajíc (* 1951) – skaut, katolický intelektuál a publicista
 Jiří Zajíc (lední hokejista) (* 1956) - český lední hokejista
 Josef Zajíc, více osobností, viz rozcestník
 Leoš Zajíc (* 1958) - český hokejista
 Lenka Zajícová (* ?) – česká vysokoškolská profesorka a romanistka
 Ludvík Zajíc (* 1960) – český fotbalový trenér, známý jako Luděk Zajíc
 Miroslav Zajíc (* 1946) – český fotograf
 Ondřej Zajíc – český divadelní režisér a manažer
 Pavel Zajíc (* 1988) – český básník, muzikant a podnikatel
 Petr Zajíc (* 1972) – poslanec PSP za SPR-RSČ, manžel Blanky Zajícové

jiný význam
 Zajíc a ježek – závodivá desková hra

Související články 
 Zajíček
 Zaječí
 Zajac
 Zajcev

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení